Hauck är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Hauck (1845−1918), tysk teolog 
 Frederick Hauck (född 1941), amerikansk astronaut
 Friedrich Wilhelm Hauck (1897–1979), tysk militär
 Karl Hauck (1916–2007), tysk historiker

Tyska efternamn